Эрет,  — немецкая фамилия.

 Эрет, Арнольд — основатель натуропатии.
 Эрет, Георг Дионисий — ботаник и биологический иллюстратор.
 Эрет, Кристофер — американский лингвист и антрополог.